John Miller kan avse:

John Miller (Missouri), en amerikansk demokratisk politiker
John Miller (North Dakota), en amerikansk republikansk politiker
John Miller (roddare), en amerikansk roddare
John Miller (flygare), en amerikansk pilot
John Miller (konstnär)
John Miller (designer)
John Miller (basist)